

Persone
Pedro Henrique – all'anagrafe Pedro Henrique Konzen, calciatore brasiliano nato nel 1990.
Pedro Henrique – all'anagrafe Pedro Henrique Pereira da Silva, calciatore brasiliano nato nel 1992.
Pedro Henrique – all'anagrafe Pedro Henrique Ribeiro Gonçalves, calciatore brasiliano nato nel 1995.
Pedro Henrique – all'anagrafe Pedro Henrique Alves de Almeida, calciatore brasiliano nato nel 1996.
Pedro Henrique – all'anagrafe Pedro Henrique Alves Santana, calciatore brasiliano nato nel 2001.